São Teotónio pode ser:

 São Teotónio - religioso português do século XII, considerado santo pela Igreja Católica;
 São Teotónio - freguesia do concelho de Odemira.

Desambiguação